Szwajcaria:
 Corminbœuf – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine

Osoby:
 Joël Corminbœuf – szwajcarski piłkarz

Zobacz też:
 Corminboeuf